

Cibo
Frullato, bevanda a base di frutta o verdura.

Musica
Frullato, tecnica articolatoria degli strumenti a fiato.